Mišnjak je ime več otočkov v Jadranskem morju:

 Mišnjak, otoček pri Ugljanu
 Mišnjak, otoček pri Unijah
 Mišnjak, otoček pri Rabu
 Mišnjak, otoček pri Šipanu
 Mišnjak, zaliv na otoku Rab